Russula carminea kann für folgende Täublingsarten stehen:
 Russula carminea sensu NCL, auct. mult., siehe Karminroter Täubling (Russula taeniospora) Einhell. (1986)
 Russula carminea (Jul. Schäff.) Kühner & Romagn. 1967, siehe Wässeriger Moortäubling (Russula aquosa) Leclair (1932)